Вулиця Засло́нова, вулиця Костянти́на Засло́нова — назви вулиць у різноманітних населених пунктах держав колишнього СРСР, присвоєні в пам'ять про партизана, Героя Радянського Союзу Костянтина Сергійовича Заслонова (1909—1942).

Росія 
 Вулиця Костянтина Заслонова — вулиця у Бєлгороді
 Вулиця Заслонова — вулиця у місті ВоронежІ.
 Вулиця Заслонова — вулиця у Ішимбаї.
 Вулиця Костянтина Заслонова — вулиця у КалінінградІ.
  — вулиця у Санкт-Петербурзі.
 Вулиця Костянтина Заслонова — вулиця у Твері.
 Вулиця Костянтина Заслонова — вулиця у місті Тюмень.
 Вулиця Костянтина Заслонова — вулиця у місті Уфа.
 Вулиця Заслонова — зникла вулиця у Липецьку.

Україна 
 Вулиця Костянтина Заслонова — вулиця у місті Запоріжжя.
 Вулиця Костянтина Заслонова — вулиця у Києві.
 Вулиця Заслонова — вулиця у Смілі
 Вулиця Костянтина Заслонова — вулиця у Олександрії

Колишні назви:
 Вулиця Заслонова  — колишня назва вулиці Іллі Мечникова у місті Ізюм
 Вулиця Заслонова  — колишня назва вулиці Кам'яна у місті Сарни
 Вулиця Заслонова  — колишня назва вулиці Весела у місті Сновськ
 Вулиця Заслонова  — колишня назва вулиці Бетховена у місті Суми

Білорусь 
  — вулиця у Вітебську.
 Вулиця Заслонова — вулиця у Мінську.

Багатозначні терміни: урбаноніми